Висмурадов — фамилия. Известные носители:
 Висмурадов, Абузайд Джандарович (род. 1975) — чеченский политический и военный деятель;
 Висмурадов, Абушайх Джандарович (1969—2020) — полковник полиции, бывший начальник УВД города Грозный;
 Висмурадов, Джандар Тимирбиевич (1941—2017) — депутат Парламента Чеченской Республики, член фракции” Единая Россия;
 Висмурадов Абухусайн Джандарович (род. 1966) — депутат Парламента Чеченской Республики, член Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, член фракции” Единая Россия.